Staffelung steht für:

in der Architektur:
 abgetreppte Anordnung von Baukörpern und Bauelementen
 Staffelbasilika, mehr als dreischiffige Basilika mit unterschiedlich hohen Seitenschiffen
 Staffelhalle, Hallenkirche mit leichtem Höhenunterschied von Mittelschiff und Seitenschiffen
 Staffelgiebel
 Gruppen von Fenstern und Blenden, deren mittlere höher sind als die äußeren

im Wirtschaftsleben:
 Systeme mit unterschiedlichen Tarif- und Kaufpreisstufen

im Flugwesen:
 ein Art der Tragflächenanordnung bei Doppeldeckern, siehe Tragwerk (Flugzeug)
 eine Methode der Flugverkehrskontrolle, siehe Staffelung (Flugverkehrskontrolle)

Siehe auch:
 Staffel
 Staffeln